2 miejscowości w Polsce:
 Rozdrażewek – przysiółek w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim, w gminie Krotoszyn
 Rozdrażewek – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie krotoszyńskim, w gminie Rozdrażew